Villancico para los niños que ya no tienen hogar, en francés Noël des enfants qui n'ont plus de maison es un villancico navideño, para voz y piano, compuesto en diciembre de 1915 por Claude Debussy, autor de la letra y de la música, y publicado el año siguiente en París por Auguste Durand.
La canción escrita en plena Primera Guerra Mundial, es una condena de la Ocupación de Francia por Alemania. Esta pieza patriótica es la última canción que compuso.

Historia 

Claude Debussy, enfermo de cáncer, durante ese período, compuso muy poco; escribió la canción, la víspera de una operación quirúrgica a la que debía someterse.

Letra 

El texto es un ruego de los niños franceses, de los huérfanos y de los sin techo, que suplican a la Navidad venganza (para ellos y también para los niños belgas, serbios y polacos) infligiendo un castigo severo a los invasores alemanes o no devolviéndoles la visita el día de Navidad. Para este villancico, no piden los juguetes, sino el pan para sobrevivir, así como que Francia gane la guerra.

Referencias 

 

Canciones sobre la guerra
para los ninzzos que ya no tienen hogar
Composiciones para piano de Claude Debussy